Havelock kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Canada
Havelock (Canada)
Nieuw-Zeeland
 Havelock (Nieuw-Zeeland)
 Havelock North
Verenigde Staten
Havelock (Iowa)
Havelock (North Carolina)

of naar:
Havelock (kleding)